1. FC Union ist der Name folgender Sportvereine:

 1. FC Union Berlin
 1. FC Union Solingen